Antônio Corrêa do Couto (Cuiabá, 2 de Novembro de 1827 - Cáceres, 5 de Julho de 1879) foi advogado e político brasileiro. Deputado Geral / MT

Foi presidente da província do Piauí, exercendo a presidência de 24 de janeiro a 27 de junho de 1859.

Governadores do Piauí (Império)